Mohamed Mrabet può riferirsi a:

Mohamed Mrabet, noto anche come Mohammed ben Chaib el Hajam (1936-vivente), scrittore e artista marocchino 
Mohamed Ali Mrabet (1990-vivente) canoista marocchino
Mohamed Mrabet calciatore belga